Molekulska formula -{C4H6N4}- se može odnositi na:

 2,4-Diaminopirimidin
 4,5-Diaminopirimidin